XXIV Чемпионат России по регби проходил с 7 мая по 24 сентября 2015 года.Победителем в десятый раз стал регбийный клуб «Красный Яр» (Красноярск) в двухматчевом финале обыгравший прошлогоднего чемпиона «Енисей-СТМ».

Регламент 
Чемпионат России по регби в 2015 году проходит в три этапа. На первом этапе все участвующие клубы играют в один круг с разъездами, по итогам которого делятся на две группы:
 Группу «А» формируют коллективы, занявшие места с 1-го по 4-е. Эти клубы продолжают борьбу за награды Чемпионата России. Все набранные на первом этапе очки обнуляются, а соревнования пройдут в два круга с разъездами.
 В Группу «Б» попадают команды, занявшие позиции с 5-й по 8-ю. Очки набранные в личных встречах между ними сохраняются. В этом квинтете турнир пройдет в один круг с разъездами.

В третьем этапе участвуют только команды из группы «А». Коллективы, занявшие первое и второе места, в двухматчевой серии разыгрывают титул чемпионов. Клубы, занявшие третью и четвертую позиции, по аналогичной схеме борются за бронзу.

География соревнований 
В этом чемпионате России по два клуба представляют Москву, Красноярск и подмосковный поселок Монино. Одним клубом представлены города Новокузнецк, Пенза, Таганрог и Краснодар.

Участники 
Один из старейших регбийных клубов России столичные «Фили» прекратил своё существование из-за отмены финансирования со стороны основного спонсора ГКНПЦ им. Хруничева. Состав участников чемпионата пополнили РК «Кубань» (Краснодар), прошлогодний победитель Высшей лиги РК «Зеленоград» и вторая команда монинского «ВВА-Подмосковье» УОР, сменившая название на «Подмосковье-дубль».

Первый этап

Турнирная таблица 
Первый этап чемпионата проходил с 7 мая по 23 июля 2015 года.

Результаты матчей 

 Из-за плохого финансового положения краснодарская «Кубань» провела в чемпионате только один матч, после чего снялась с соревнований. В оставшихся встречах клубу были засчитаны технические поражения со счетом 0:30.

Второй этап

Турнирная таблица 
Второй этап чемпионата проходил с 27 июля по 16 сентября 2015 года. РК «Подмосковье-дубль» снялся со второго круга чемпионата России по регби из-за финансовых проблем.

Группа «А»

Группа «Б»

Результаты матчей 
Группа «А»

Группа «Б»

Матчи за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Самые результативные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийной Премьер-лиги

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2015 году
2015 год в регби